
Termin -{SPN}- ima više značenja.

 PPP1R9B, protein
 CD43, protein